

Personnalités 

 Eugène Mando (1855-1939), homme politique français, député des Côtes-du-Nord puis sénateur ;
 Jean-Louis Mando (1850-1900), prélat français, évêque d'Angoulême ;
 Michael Mando (né en 1981), acteur, écrivain et metteur en scène canadien du Québec.

Personnage 
 Mando est le surnom de Din Djarin « Le Mandalorien », dans la série télévisée The Mandalorian.

Lieux 

 Mandø, ou Manø, île danoise dans la mer des Wadden.

Astronomie 
 (12460) Mando, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.